Abakus (lateinisch abacus „Tischplatte“) steht für:

 Abakus (Architektur), die über dem Kapitell einer Säule liegende viereckige Deckplatte
 Abakus (Rechenhilfsmittel), eine mechanische Rechenhilfe
 Abakus (Möbelstück), antiker Prunktisch zur Schaustellung wertvollen Geschirrs
 Abakus, in der Antike verwendete Spieltafel mit Feldereinteilung für Brett- und Würfelspiele
 Abakus, mit feinem Sand bestreutes antikes Zeichenbrett des Mathematikers für besondere technische, astronomische und geographische Entwürfe
 Abakus, wirkliche oder in Stuck nachgeahmte Marmorplatten der Wandbekleidung
 Abakus (Templerorden), auch Abakusstab, Insignium des Großmeisters der Tempelritter
 Abakus (Musiklabel), ein christliches Musiklabel

Abacus steht als Name für:
 Abacus (Band), deutsche Rockband
 ABACUS Business Software, eine Unternehmenssoftware
 ABACUS/DaVinci, eine Software für das Meldewesen in Banken
 Abacus Electronics, Unternehmen in Nordenham

ABACUS steht als Abkürzung für:
 Arctic Biosphere Atmosphere Coupling at Multiple Scales, ein Forschungskonsortium zur Untersuchung der Auswirkungen von Klimaveränderungen in der Arktis

Siehe auch:

 Abacusspiele, ein Spieleverlag

Abkürzung